Tielman ist der Familienname folgender Personen:

 Andy Tielman (1936–2011), niederländischer Sänger und Gitarrist
 Rob Tielman (* 1946), niederländischer Soziologe, Autor und Hochschullehrer